Hibbins ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Hibbins († 1656), Opfer der Hexenverfolgung in der Kolonie Massachusetts
 Frederick Hibbins (1890–1969), britischer Langstreckenläufer